Der Kanton Vézelay war bis 2015 ein französischer Wahlkreis im Arrondissement Avallon, im Département Yonne und in der Region Burgund; sein Hauptort war Vézelay. Vertreter im Generalrat des Départements war zuletzt von 1992 bis 2015 André Villiers (zunächst UMP, später Nouveau Centre).

Der Kanton Vézelay hatte am 1. Januar 2012 4251 Einwohner.

Gemeinden 
Der Kanton bestand aus 18 Gemeinden:

Vezelay
Aufgelöst 2015